Tamil Script Code for Information Interchange (Tamilische Schriftkodierung für Informationsaustausch, TSCII) ist ein Zeichensatz, der für die Zeichenkodierung der tamilischen Schrift in Computersystemen benutzt wird.

TSCII stellt eine Erweiterung des ASCII-Zeichensatzes dar.

TSCII kodiert die Zeichen in der visuellen (geschriebenen) Reihenfolge, genauso wie eine tamilische Schreibmaschine. Unicode hingegen hat die Kodierung in logischer (gesprochener) Reihenfolge von ISCII übernommen, im Gegensatz zum Vorgehen für Thai, wo der nationale Standard TIS-620 die visuelle Reihenfolge präjudizierte.

Die Regierung des Bundesstaats Tamil Nadu hat eigene Standards (TAB/TAM) eingeführt, die aber eine weniger große Verbreitung gefunden haben. Viele andere Kodierungen für Tamil, die jeweils einen bestimmten Font verlangen, sind noch im Gebrauch.

Die freie Textsammlung Projekt Madurai benutzt die TSCII-Kodierung, hat aber bereits begonnen, auch eine Unicode-Version zur Verfügung zu stellen.

Tabelle 

 Ein Tamil Unicode Font wird für die korrekte Darstellung der Tabelle benötigt.

In der Tabelle ist 80hex das Unicode-Zeichen U+0BE6 TAMIL DIGIT ZERO. ADhex und FFhex sind unbenutzt.

Weblinks 
 TSCII Start Page (englisch)
 Unicode Technical Note #15 Text conversion From TSCII 1.7 to Unicode (englisch)
 INFITT (International Forum for Information Technology in Tamil) (englisch)

Einzelnachweise 

Zeichenkodierung